В общей сложности насчитывалось более 200 компаний, когда-либо производивших жёсткие диски.

Большая часть из них прекратила своё существование, была куплена другими производителями или перепрофилировалась на выпуск другой продукции.
По данным на второй квартал 2019 года, осталось всего 3 основных производителя — Seagate, WD и Toshiba.

Вот список некоторых компаний, занимавшихся выпуском жёстких дисков:

 Apple, Inc. — выпускала с 1984 г. проприетарный жёсткий диск Lisa ёмкостью 20 MB.
 Atasi Corp. — банкрот.
 Areal Technology — куплена Tomen Corp.
 Cogito Systems — банкрот.
 Computer Memories Inc. (CMI) — покинула рынок в 1986 г.
 Conner Peripherals — куплена Seagate в 1996 г.
 Conner Technologies — куплена ExcelStor в 2001 г.
 Control Data Corporation/Imprimis — бизнес по производству жёстких дисков выкуплен Seagate в 1989 г.
 Cornice LLC — банкротство в 2007 г.
 Digital Equipment Corporation — бизнес по производству жёстких дисков выкуплен Quantum в 1994 г.
 Epson — покинула рынок.
 ExcelStor — основана в 2000 г.; в 2007 покинула рынок.
 Fuji
 Fujitsu — бизнес по производству жёстких дисков выкуплен Toshiba в июле 2009 г.
 Hewlett Packard — покинула рынок.
 Hitachi Global Storage Technologies — куплена Western Digital в 2011 г. является дочерним предприятием Мощности по производству 3,5-дюймовых носителей были переданы Toshiba в 2012 году.
 IBM — бизнес по производству жёстких дисков выкуплен Hitachi в 2002 г.
 Integral Peripherals — первый из производителей дисков формфактора 1,8"; банкротство в 1998 г.
 International Memories (IMI) — дочернее предприятие Memorex с 1977 г.; покинула рынок в 1985 г.
 Iomega — покинула рынок.
 JT Storage — банкротство в 1999 г.
 JVC — покинула рынок.
 Kalok — банкротство в 1994 г.
 Kyocera — покинула рынок.
 LaPine Technologies
 Maxtor — куплена Seagate в 2006 г.
 Memorex — куплена Burroughs в 1981 г., затем приобретена Unisys 1986 г.; подразделение жёстких дисков закрыто в 1988 г.
 Micropolis Corporation — банкротство в 1997 г.
 Microscience International — банкротство в 1992 г.
 MiniScribe — банкротство в 1990 г.; выкуплена Maxtor.
 Ministor — банкротство в 1998 г.
 Mitsubishi — покинула рынок.
 NEC — покинула рынок.
 PrairieTek — первый производитель жёстких дисков формфактора 2,5"; банкротство в 1991 г.
 Priam Systems — производство продано Prima International в 1991 г.
 Quantum Corporation — бизнес по производству жёстких дисков выкуплен Maxtor в 2000 г.
 Rahm Rotationals — переименована в 1994 г. в Tamir Tech; куплена Quantum в 1995 г.
 Rodime — первый производитель жёстких дисков формфактора 3,5"; свернула производство в 1991 г.
 Samsung — объединение производства с Seagate в 2011 г.
 Storage Technology Corporation (StorageTek или STK) — покинула рынок.
 Syquest — банкротство в 1998 г.; часть патентов выкуплена Iomega.
 Tandon — куплена Western Digital в 1988 г.
 Texas Instruments — покинула рынок.
 TEAC — покинула рынок.
 Transcend — покинула рынок
 Tulin Corporation — банкрот.
 Xebec

Примечания

Ссылки 
 The Dynamics of the HDD Industry Development in Singapore Poh Kam Wong, Data Storage Industry Globalization Project. Information Storage Industry Center Volume 99, Issue 3, 1999

Производители носителей информации
Списки компаний